Plaats in Indonesië
 Gandri (Pangkur), een plaats in het regentschap Ngawi van de provincie Oost-Java
 Gandri (Penengahan), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra